Andrejevs ist der Familienname folgender Personen:
 Georgs Andrejevs (1932–2022), lettischer Europapolitiker
 Olegs Andrejevs (* 1980), lettischer Skilangläufer

Siehe auch: Andrejew, Andreew